est le troisième album de Rufus Wainwright, sorti en 2003.

Album de Rufus Wainwright
Album musical sorti en 2003